Sound Elixir — чотирнадцятий студійний альбом шотландської групи Nazareth.

Композиції 
 All Nite Radio - 4:07
 Milk and Honey - 4:04
 Whippin' Boy - 4:41
 Rain on the Window - 4:21
 Backroom Boys - 3:19
 Why Don't You Read The Book - 3:42
 I Ran - 4:26
 Rags To Riches - 3:22
 Local Still - 3:29
 Where Are You Now - 3:53

Джерела 
 Sound Elixir  allmusic
 Sound Elixir  last.fm

Англомовні музичні альбоми
Альбоми Nazareth